Niphont (russisch Нифонт) ist der Name folgender Personen:
 Niphont (Nowgorod) († 1156), orthoxer Bischof von Nowgorod (1130–1156)
 Niphont (Galizien), erster orthodoxer Metropolit von Galizien (1303)

Siehe auch:
 Nephon I. – Patriarch von Konstantinopel 1314 – 1318
 Nephon Kausokalybites –  Protos von Athos 1345–1347/1348
 Niphon (Alexandria)  – Patriarch von Alexandrien 1366–1386
 Nephon II. (Konstantinopel) – Patriarch von Konstantinopel 1386–1388, 1397–1398, 1402